Іванов Ігор Валентинович (1957) — український кінооператор, режисер.
 Іванов Ігор Васильович (1947-2005) — канадський і американський шахіст російського походження, гросмейстер від 2005 року.
 Іванов Ігор Володимирович (1986—2014) — український патріот, командир-десятник одеського «Правого сектора».
 Іванов Ігор В'ячеславович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Іванов Ігор Петрович (1923—1992) — радянський вчений, педагог-новатор, доктор педагогічних наук, академік Російської академії освіти, професор.
 Іванов Ігор Миколайович (1928—1980) — український радянський архітектор, заслужений архітектор УРСР (1973), головний архітектор Києва в 1974—1980 роках.